

Каменка — село, община Крумовград, Кирджалійська область

Каменка — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Каменка — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Каменка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область
 Каменка — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Каменка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Каменка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Каменка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Каменка — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Каменка — село, Атяшевський район, Мордовія
 Каменка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Каменка — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Каменка — селище, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Каменка — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Каменка — селище, Верховазький район, Вологодська область
 Каменка — село, Виборзький район, Ленінградська область
 Каменка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Каменка — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Каменка — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Каменка — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Каменка — населений пункт без офіційного статусу, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край
 Каменка — село, Китмановський район, Алтайський край
 Каменка — селище, Красногорський район, Алтайський край
 Каменка — село, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Каменка — селище, Кур'їнський район, Алтайський край
 Каменка — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Каменка — присілок, Краснополянське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Каменка — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Каменка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Каменка — присілок, Первоуральський міський округ, Свердловська область
 Каменка — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Каменка — село, Режівський міський округ, Свердловська область
 Каменка — село, Ромодановський район, Мордовія
 Каменка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Каменка — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область
 Каменка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Каменка — присілок, Чамзінський район, Мордовія
 Каменка — селище, Читинський район, Забайкальський край

Каменка — село, Вишгородський район, Київська область

Див. також 
 Каменки-Дранишниково
 Кам'янка